Clerico – grafia alternativa di Chierico
 Mario Clerico – calciatore italiano
 Pietro Clerico – medico italiano

Pagine correlate 

 Chierico (disambigua)
 Clerici